A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi nehézsúlyú versenyszámát augusztus 3-án rendezték Londonban, az ExCel Exhibition Centre-ben. Az aranyérmet a francia Teddy Riner nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bor Barna a 7. helyen végzett.

Mérkőzések

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 

F101